Costituiscono la Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale gli organismi internazionali e le singole società nazionali. Oltre a queste, fanno parte del movimento alcune entità tecniche con funzioni specifiche.

Organismi internazionali
Standing Commission of the Red Cross and Red Crescent: ("Commissione permanente della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa", in inglese è il massimo organo di governo del movimento e si riunisce ogni 4 anni;
 Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), un'associazione privata di diritto svizzero, che ha sede a Ginevra e che guida il movimento internazionale di Croce Rossa ed ha inoltre dei compiti e delle responsabilità particolari riguardo al diritto internazionale umanitario. Inoltre il CICR, pur non essendo una nazione, è soggetto di diritto internazionale.
 La Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRCS), che è composta da tutte le società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ed ha il compito di coordinare le azioni internazionali e di promuovere le attività di carattere umanitario.

Società nazionali
Le singole società nazionali che aderiscono alla Croce rossa o alla Mezzaluna rossa sono 192:
{| class="wikitable sortable"
! Nazione !! class="unsortable"|Simbolo !! class="unsortable"|Denominazione/i ufficiale/i !! class="unsortable"|Denominazione in italiano !! Fondazione !! ICRC !! IFRC !! Sito internet
|-
| ||||Afghan Red Crescent Society || Società Afgana della Mezzaluna Rossa ||1934||1954|||| http://www.arcs.org.af 
|-
| ||  ||Kryqi i Kuq Shqiptar || Croce Rossa albanese || 1921|| 1923 || 1923 || http://www.kksh.org.al
|-
| ||  ||Croissant-Rouge Algérienالهلال الأحمر الجزائري  || Mezzaluna Rossa algerina ||1962|||| ||http://www.cra-dz.org 
|-
| ||  ||Creu Roja Andorrana || Croce Rossa andorrana || 1990 || 1994 || 1994 || http://www.creuroja.ad
|-
| ||  ||Cruz Vermelha de Angola || Croce Rossa angolana || 1978 || 1978 || 1978 || https://web.archive.org/web/20180511083515/http://www.cruzvermelha.og.ao/ 
|-
| ||  ||Antigua and Barbuda Red Cross || Croce Rossa di Antigua e Barbuda ||1983|| 1983 || 1983 || http://www.caribbeanredcross.org/index.php/news/69-antigua-a-barbuda-news/151-antigua-a-barbuda-first-aid
|-
||||||هيئة الهلال الاحمر السعوديSaudi Red Crescent Authority||Autorità saudita della Mezzaluna Rossa||||||||http://www.saudiredcrescent.com
|-
|||||Cruz Roja Argentina||Croce Rossa argentina|| || || ||http://www.cruzroja.org.ar
|-
| ||  ||Հայերեն Կարմիր խաչի ընկերությունըArmenian Red Cross Society || Società armena della Croce Rossa || || || ||http://www.redcross.am
|-
|||||Australian Red Cross||Croce Rossa australiana || || || || http://www.redcross.org.au
|-
| ||  ||Österreichisches Rotes Kreuz || Croce Rossa austriaca ||  || || ||http://www.roteskreuz.at
|-
|||||Azərbaycan Qızıl Aypara CəmyyətiAzerbaijan Red Crescent Society||Società della Mezzaluna Rossa dell'Azerbaigian|| || || ||http://www.redcrescent.az
|-
|||||Bahamas Red Cross Society||Società della Croce Rossa delle Bahamas||||||
|-
|||||Bahrain Red Crescent Society||Società della Mezzaluna Rossa del Bahrain||||||
|-
|||||Bangladesh Red Crescent Society||Società della Mezzaluna Rossa del Bangladesh||||||
|- 
|||||Barbados Red Cross Society||Società della Croce Rossa di Barbados||||||
|-
||||| Belgische Rode KruisCroix-Rouge de BelgiqueBelgisches Rotes Kreuz||Croce Rossa del Belgio||1864|| || ||http://www.redcross.be
|-
|||||Belize Red Cross Society||Società della Croce Rossa del Belize||||||
|-
|||||Croix-Rouge Benin||Croce Rossa del Benin||1963||1963||1963
|-
|||||Белорусский Красный Крест||Croce Rossa bielorussa|| || ||
|-
||||||Cruz Roja Boliviana||Croce Rossa boliviana|| || ||
|-
|||||Društvo Crvenog Križa Bosne i Hercegovine||Croce Rossa di Bosnia ed Erzegovina|| || ||||http://www.rcsbh.org
|-
|||||Botswana Red Cross Society||Società della Croce Rossa del Botswana||1968||1970||
|-
|||||Cruz Vermelha Brasileira||Croce Rossa brasiliana||||||
|- 
|||||Brunei Darulassam Red Crescent Society||Società della Mezzaluna Rossa del Brunei Darulassam||||||
|-
|||||Българският Червен кръст||Croce Rossa bulgara|| || ||
|-
|||||Croix-Rouge Burkinabè||Croce Rossa Burkinabé||1961||1962||1963
|-
|||||Croix-Rouge du Burundi||Croce Rossa del Burundi||1963||1963||1963
|-
||||| កាកបាទក្រហមកម្ពុជាCroix-Rouge cambodgienneCambodian Red Cross Society||Società Cambogiana della Croce Rossa||||||
|-
|||||Croix-Rouge Camerounaise||Croce Rossa camerunese||1960||1963||1963
|-
|||||Canadian Red CrossCroix-Rouge canadienne||Croce Rossa canadese||||||||http://www.redcross.cahttp://www.croixrouge.ca
|-
|||||Cruz Vermelha de Cabo Verde||Croce Rossa di Capo Verde||1984||1985||1985
|-
|||||Croix-Rouge du Tchad||Croce Rossa del Ciad||1970||1988||1988
|-
|||||Cruz Roja Chilena||Croce Rossa cilena||1905||||
|-
|||||中国红十字会Red Cross Society of China||Società della Croce Rossa di Cina||||||
|-
|||||Κυπριακός Ερυθρός ΣταυρόςKibris Kizil Haç CemiyatiCyprus Red Cross Society||Società della Croce Rossa di Cipro||1960||2012||nonriconosciuta
|-
|||||Cruz Roja Colombiana||Croce Rossa colombiana||||||
|-
|||||Le Croissant-Rouge Comorien||Mezzaluna Rossa comoriana||||2005||2005
|- 
|||||Red Cross Society of the Democratic People's Republic of Korea||Società della Croce Rossa della Repubblica Democratica di Corea||||||||http://www.ifrc.org/en/what-we-do/where-we-work/asia-pacific/red-cross-society-of-the-democratic-peoples-republic-of-korea
|-
|||||The Republic of Korea National Red Cross||Società Nazionale della Croce Rossa della Repubblica di Corea||||||
|-
|||||Cruz Roja Costarricense||Croce Rossa costaricana||||||
|-
|||||Croix-Rouge de Côte d'Ivoire||Croce Rossa di Côte d'Ivoire||1960||1963||1963
|-
|||||Hrvatski Crveni Križ||Croce Rossa croata||||||
|-
|||||Cruz Roja Cubana||Croce Rossa cubana||||||||http://www.sld.cu/sitios/cruzroja/index.php
|-
|||||Dansk Røde Kors||Croce Rossa danese||||||
|-
|||||Dominica Red Cross Society||Società della Croce Rossa di Dominica||||||
|-
|||||Cruz Roja Equatoriana||Croce Rossa ecuadoriana||||||||http://www.cruzroja.org.ec/
|-
|||||الهلال الأحمر المصريEgyptian Red Crescent Society||Mezzaluna Rossa egiziana||||||
|-
|||||Cruz Roja Salvadoreña||Croce Rossa salvadoregna||||||
|-
|||||United Arab Emirates Red Crescent||Mezzaluna Rossa degli Emirati Arabi Uniti||||||
|-
|||||Eesti Punane Rist||Croce Rossa estone||1919|| ||
|-
|||||Ethiopian Red Cross Society||Società etiope della Croce Rossa||1935||1935||1950
|-
|||||Fiji Red Cross Society|||Società della Croce Rossa delle Figi||||||
|-
|||||The Philippine National Red Cross||Croce Rossa Nazionale delle Filippine||||||
|-
|||||Suomen Punainen RistiFinlands Röda Kors||Croce Rossa finlandese||||||
|-
|||||Croix-Rouge Française||Croce Rossa francese||1864|| ||1919||http://www.croix-rouge.fr
|-
|||||Croix-Rouge Gabonaise||Croce Rossa gabonese||1997||1999||1999
|-
|||||The Gambia Red Cross Society||Società della Croce Rossa del Gambia||1966||1974||1975
|-
|||||საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებაGeorgia Red Cross Society|||Società georgiana della Croce Rossa||||||
|-
||||||Deutsches Rotes Kreuz||Croce Rossa tedesca||1952||||1954||http://www.drk.de
|-
|||||Ghana Red Cross Society||Società della Croce Rossa del Ghana||1958||||
|-
|||||Jamaica Red Cross Society||Società della Croce Rossa di Giamaica||||||
|-
|||||日本赤十字社Japanese Red Cross Society||Società giapponese della Croce Rossa||||||1919
|-
|||||Jordan Red Crescent||Mezzaluna Rossa di Giordania||||||
|- 
|||||Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός||Croce Rossa ellenica||1877||||
|- valign="top"
|||||Grenada Red Cross Society||Società della Croce Rossa di Grenada||||||
|- valign="top"
|||||Cruz Roja Guatemalteca||Croce Rossa guatemalteca||||||
|-
|||||Croix-Rouge de Guinée||Croce Rossa della Guinea||1984||1986||1986||http://www.ifrc.org/fr/introduction/ou-intervenons-nous/africa/croix-rouge-guineenne
|-
|||||Cruz Vermelha da Guiné-Bissau||Croce Rossa della Guinea-Bissau||1977||1986|| ||https://web.archive.org/web/20150210144430/http://forumsnlp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=59
|-
|||||Cruz Roja de Guinea Equatorial||Croce Rossa della Guinea Equatoriale||1985||1995||1995||http://www.ifrc.org/es/introduccion/donde-trabajamos/africa/cruz-roja-de-guinea-ecuatorial
|- 
|||||Guyana Red Cross||Croce Rossa di Guyana||||||
|- 
|||||Croix-Rouge haïtienne|||Croce Rossa haitiana||||||||http://www.croixrouge.ht
|-
||||||Cruz Roja Hondureña||Croce Rossa honduregna||||||
|-
|||||香港紅十字會Hong Kong Red Cross||Croce Rossa di Hong Kong||||||||http://www.redcross.org.hk
|-
|||||Indian Red Cross Society||Società indiana della Croce Rossa||||||
|-
|||||Palang Merah Indonesia||Croce Rossa indonesiana||||||
|-
|||||منوي اصليIranian Red Crescent||Mezzaluna Rossa iraniana||||||
|-
|||||Iraqi Red Crescent Organization||Organizzazione irachena della Mezzaluna Rossa||||||
|- 
|||||Irish Red CrossCrois Dhearg na hÉireann||Croce Rossa irlandese||||||
|-
|||||Rauði kross Íslands||Croce Rossa islandese||||||
|-
||||||Cayman Islands Red Cross||Croce Rossa delle Isole Cayman||1961||||
|-
|||||Cook Islands Red Cross||Croce Rossa delle Isole Cook||||||
|-
|||||Føroya Reyðikrossur||Croce Rossa delle Isole Fær Øer||1926|| || || http://www.reydikrossur.fo
|-
|||||The Solomon Island Red Cross||Croce Rossa delle Isole Salomone||||||
|- 
||||||מגן דוד אדוםMagen David Adom in Israel||Stella di David Rossa d'Israele||1930||2006||2006||http://www.mdais.com
|-
|||||Croce Rossa Italiana||Croce Rossa Italiana||1864||1864||1919||http://www.cri.it
|-
||||||Общество Красного Полумесяца Республики КазахстанKazakh Red Crescent Society||Società kazaka della Mezzaluna Rossa||||||
|-
|||||Kenya Red Cross Society||Società della Croce Rossa del Kenya||||||
|-
|||||Красный Полумесяц Кыргызстана||Mezzaluna Rossa del Kirghizistan||||||
|-
|||||Kiribati Red Cross Society||Società della Croce Rossa del Kiribati||||||
|-
|||||جمعية الهلال الأحمر الكويتيKuwait Red Crescent Society||Società della Mezzaluna Rossa del Kuwait||||||
|-
||||||Croix-Rouge Lao||Croce Rossa del Laos||||||
|- 
|||||Latvijas Sarkanais Krust||Croce Rossa lettone||||||
|-
|||||Lesotho Red Cross Society||Società della Croce Rossa del Lesotho||||||
|-
|||||الصليب الأحمر اللبنانيCroix-Rouge LibanaiseLebanese Red Cross||Croce Rossa libanese||||||
|-
||||||Liberia National Red Cross Society||Società nazionale liberiana della Croce Rossa||||||
|-
|||||الهلال الأحمر الليبيLibyan Red Crescent||Mezzaluna Rossa libica||||||||https://web.archive.org/web/20190122085802/http://www.libyanrc.org/
|- 
|||||Liechtensteinisches Rotes Kreuz||Croce Rossa del Liechtenstein||||||||http://www.roteskreuz.li
|- 
|||||Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugija||Croce Rossa lituana||||||
|-
||||||Croix-Rouge Luxembourgueoise||Croce Rossa lussemburghese||||||||http://www.croix-rouge.lu   
|-
| |||| 著作權所有 澳門紅十字會 Cruz Vermelha de MacauMacau Red Cross || Croce Rossa di Macao ||||||||https://www.redcross.org.mo 
|-
||||||Црвен Крст на Република Македонија||Croce Rossa della Repubblica di Macedonia||||||
|-
|||||Croix-Rouge Malagasy||Croce Rossa malgascia||||||
|-
|||||Malawi Red Cross Society||Società della Croce Rossa del Malawi||||||
|-
|||||Maldivian Red Crescent||Mezzaluna rossa delle Maldive||2009||2011||2011
|-
|||||Bulan Sabit Merah MalaysiaMalaysian Red Crescent Society||Società Malese della Mezzaluna Rossa||||||
|- 
|||||Croix-Rouge Malienne||Croce Rossa del Mali||||||
|- 
|||||Malta Red Cross Society|||Società Maltese della Croce Rossa|||||||||http://www.redcross.org.mt
|-
|||||Croissant-Rouge Marocainالهلال الأحمر المغربي||Mezzaluna Rossa marocchina||||||
|- 
|||||Croissant-Rouge Mauritanienالهلال الأحمر الموريتاني||Mezzaluna Rossa mauritana||||||
|- valign="top"
|||||||Mauritius Red Cross Society||Società della Croce Rossa di Mauritius||||||
|-
|||||Cruz Roja Mexicana||Croce Rossa messicana||||||
|- 
|||||Micronesia Red Cross||Croce Rossa micronesiana||||||||http://www.ifrc.org/en/what-we-do/where-we-work/asia-pacific/micronesia-red-cross-society
|- 
|||||Red Cross Society of Moldova||Società della Croce Rossa di Moldavia||||||||http://redcross.md  -
|-
|||||La Croix-Rouge Monégasque||Croce Rossa monegasca||1948||||||http://www.croix-rouge.mc
|-
|||||Монголын Улаан Загалмайн НийгэмлэгMongolian Red Cross Society (MRCS)||Società mongola della Croce Rossa||||||
|-
|||||Crveni krst Crne Gore |||Croce Rossa del Montenegro||||||
|-
|||||Cruz Vermelha de Moçambique||Croce Rossa del Mozambico||||||
|-
||||||Namibia Red Cross Society||Società della Croce Rossa della Namibia||1992||1992||1992||http://www.redcross.org.na
|-
|||||Nepal Red Cross Society (NRCS)||Società della Croce Rossa del Nepal||||||
|- 
||||||Cruz Roja Nicaragüense||Croce Rossa nicaraguense||||||
|-
|||||Croix-Rouge du Niger||Croce Rossa del Niger||1963||||
|-
|||||Nigerian Red Cross Society||Società nigeriana della Croce Rossa||1960||||1961
|-
|||||Norges Røde Kors||Croce Rossa norvegese||1865||||
|-
|||||New Zealand Red Cross||Croce Rossa neozelandese||||||
|-
|||||Het Nederlandse Rode Kruis||Croce Rossa neerlandese||1867|| ||||http://www.rodekruis.nl
|- 
|||||Pakistan Red Crescent Society (PRCS)|Società della Mezzaluna Rossa del Pakistan||||||
|-
|||||Palau Red Cross Society||Società della Croce Rossa di Palau||||||||http://www.ifrc.org/en/what-we-do/where-we-work/asia-pacific/palau-red-cross-society
|-
|||||Palestine Red Crescent Society||Società Palestinese della Mezzaluna Rossa||||||||http://www.palestinercs.org
|- 
|||||Cruz Roja Panameña||Croce Rossa Panamense||||||
|-
|||||Papua New Guinea Red Cross Society||Società della Croce Rossa di Papua Nuova Guinea||||||
|-
|||||Cruz Roja Paraguaya||Croce Rossa paraguaiana||||||
|-
|||||Cruz Roja Peruana||Croce Rossa peruviana||1879
|1880
|
|https://www.cruzroja.org.pe/
|-
|||||Polski Czerwony Krzyż||Croce Rossa polacca||||||
|-
|||||Cruz Vermelha Portuguesa||Croce Rossa portoghese||||||
|-
|||||British Red Cross||Croce Rossa britannica||||||1919
|-
|||||Český Červený Kříž||Croce Rossa ceca||||||
|-
|||||Croix-Rouge Centrafricaine||Croce Rossa centrafricana||1966||1973||1975
|-
|||||Croix-Rouge Congolaise||Croce Rossa congolese||1964||1976||1977
|-
|||||Croix-Rouge de la R.D.C.||Croce Rossa della Repubblica Democratica del Congo||1961||1963||1963
|-
|||||Cruz Roja Dominicana||Croce Rossa dominicana||||||
|-
|||||Societatea Națională de Cruce Roșie din România||Società Nazionale di Croce Rossa in Romania||1876|||| ||https://crucearosie.ro/ 
|-
|||||Rwandan Red CrossCroix Rouge Rwandaise||Croce Rossa ruandese||||||
|-
||||||Российский Красный Крест||Croce Rossa russa||||||
|-
|||||Saint Kitts and Nevis Red Cross Society||Società della Croce Rossa di Saint Kitts and Nevis||||||
|-
|||||Saint Vincent and the Grenadines Red Cross Society||Società della Croce Rossa di Saint Vincent e Grenadine||||||
|-
|||||Samoa Red Cross Society||Società samoana della Croce Rossa||||||
|-
|||||Croce Rossa Sammarinese||Croce Rossa Sammarinese||1949||1950||1952||http://www.crs.sm
|-
|||||Saint Lucia Red Cross||Croce Rossa di Santa Lucia||||||
|-
|||||Cruz Vermelha de São Tomé e Principe||Croce Rossa di São Tomé e Príncipe||||||
|-
|||||Croix-Rouge Senegalaise||Croce Rossa senegalese||||||
|-
|||||Црвени крст Србије||Croce Rossa serba||||||
|- 
|||||Seychelles Red Cross Society||Società Seicellese della Croce Rossa||||||
|-
|||||Sierra Leone Red Cross Society||Società della Croce Rossa della Sierra Leone||||||
|- 
|||||Singapore Red Cross Society||Società della Croce Rossa di Singapore||||||||http://www.redcross.org.sg
|- 
|||||منظمة الهلال الأحمر العربي السوريSyrian Arab Red Crescent||Mezzaluna Rossa araba siriana||||||
|- 
|||||Slovenský Červený Kríž||Croce Rossa slovacca||||||
|-
|||||Rdeči Križ Slovenije||Croce Rossa slovena||||||||http://www.rks.si
|-
|||||Somali Red Crescent Society||Società somala della Mezzaluna Rossa||||||||http://bishacas-srcs.org
|-
|||||Cruz Roja Española||Croce Rossa spagnola||||||
|-
|||||Sri Lanka Red Cross Society ||Società della Croce Rossa dello Sri Lanka||||||
|-
|||||American Red Cross||Croce Rossa americana||||||1919||http://www.redcross.org
|- 
|||||The South African Red Cross Society||Società sudafricana della Croce Rossa||||||
|-
|||||Sudanese Red Crescent Society||Società sudanese della Mezzaluna Rossa||||||
|-
|||||South Sudan Red Cross||Croce Rossa del Sud Sudan||2011||2011||2011||http://www.southsudanredcross.org
|-
|||||Surinaamse Rode Kruis||Croce Rossa surinamese||||||||http://www.surinameredcross.sr 
|- 
|||||Svenska Röda Korset||Croce Rossa svedese||||||
|- 
|||||Schweizerisches Rotes KreuzCroix-Rouge Suisse||Croce Rossa svizzera||1866||||||https://www.redcross.ch
|- 
|||||Baphalali Swaziland Red Cross Society||Società della Croce Rossa dello Swaziland||1970||1979||1979
|-
|||||Red Crescent Society of Tajikistan||Società della Mezzaluna Rossa del Tagikistan||||||
|-
|||||Tanzania Red Cross National Society||Società Nazionale Tanzanese della Croce Rossa||||||
|-
||||| สภากาชาดไทยThai Red Cross Society'||Società thailandese della Croce Rossa||||||
|-
||||||Cruz Vermelha de Timor-Leste (CVTL)|||Croce Rossa di Timor Est||||||||http://www.redcross.tl
|-
||||||Tonga Red Cross Society||Società tongana della Croce Rossa||||||
|- 
|||||Croix-Rouge Togolaise||Croce Rossa togolese||||||
|- 
|||
||Trinidad and Tobago Red Cross Society||Società della Croce Rossa di Trinidad e Tobago||||||
|- 
|||||Croissant Rouge Tunisien||Mezzaluna Rossa tunisina||||||
|- 
|||||Türk Kızılayı||Mezzaluna Rossa turca||||||
|- 
|||||Red Crescent Society of Turkmenistan||Società della Mezzaluna Rossa del Turkmenistan||||||
|-
|||||Товариства Червоного Хреста України||Delegazione Ucraina della Croce Rossa||||||
|-
|||||Uganda Red Cross Society||Società della Croce Rossa d'Uganda||||||
|-
|||||Magyar Vöröskereszt||Croce Rossa ungherese||||||
|-
|||||Cruz Roja Uruguaya||Croce Rossa uruguaiana||||||
|-
|||||Uzbek Red Crescent Society||Società uzbeca della Mezzaluna Rossa||||||
|-
|||||Vanuatu Red Cross Society||Società della Croce Rossa di Vanuatu||||||
|-
|||||Cruz Roja Venezolana||Croce Rossa venezuelana||||||
|-
|||||Hội Chữ thập đỏ Việt Nam||Croce Rossa vietnamita||||||
|-
|||||جمعية الهلال الأحمر اليمنيYemen Red Crescent||Mezzaluna Rossa dello Yemen||||||
|-
|||||Zambia Red Cross Society||Società della Croce Rossa dello Zambia||||||
|
|-
|||||Zimbabwe Red Cross Society||Società della Croce Rossa dello Zimbabwe||||||
|
|-
|Bhutan
|
|
|
|
|
|
|
|}

 Società non riconosciute dal CICR (ICRC) 

Paesi privi di una società nazionale di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa
Membri ONU

Paesi osservatori o non membri ONU

 Altre entità del Movimento 
 CCORC (Caribbean Cooperation of the Red Cross): associazione di 16 Società nazionali della regione dei Caraibi;
 ERNA (European Red Cross Red Crescent Network on HIV and AIDS and TB): associazione di Società Nazionali europee volta alla lotta all'HIV/AIDS ed alla tubercolosi;
 PIROI (Plate-forme d'Intervention Régionale de l'Océan Indien): associazione della Croce Rossa francese e di 6 società nazionali della regione dell'Oceano Indiano;
 RCP (Regional Cooperation Programme of Central Asia and Caucasia Red Cross and Red Crescent Societies): associazione di 9 società nazionali dell'Asia centrale e Caucaso;
 Red Cross/EU Office - Bureau Croix-Rouge/UE: associazione delle Società nazionali degli stati membri della Unione europea e ufficio dell'IFRC presso l'UE;
 Rome Consensus: associazione di 119 Società nazionali per la lotta alla Tossicodipendenza;
 The Red Cross/Red Crescent Climate Center: ufficio dell'IFRC e della Croce Rossa neerlandese per lo studio e la prevenzione dei disastri dovuti ai cambiamenti climatici.

Musei internazionali
 Musee International de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge - Geneve'': Museo internazionale a Ginevra;
 Museo Internazionale della Croce Rossa di Castiglione delle Stiviere''': Museo internazionale a Castiglione delle Stiviere;

Note
Per le fonti relative ai dati nella tabella, vedere le singole voci.

Altri progetti 

Croce Rossa
Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa